Prix Bancroft peut désigner les distinctions suivantes  :
 Prix Bancroft, prix remis par l'université américaine Columbia aux auteurs d'ouvrages originaux traitant de diplomatie ou de l'histoire des Amériques ;
 Prix Bancroft, prix remis par la Société royale du Canada pour récompenser l'enseignement et la recherche en sciences géologiques.